

Село 
 Семенівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада (в минулому — Криничанський район)
 Семенівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Саксаганська сільська громада (в минулому — П'ятихатський район)